Indonesië
 Pagedongan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pagedongan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java